Heidelberger ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Heidelberger (* 1845), deutscher Pflanzen- und Naturheilkundler
 Charles Heidelberger (1920–1983), amerikanischer Chemiker und Krebsforscher
 Jörg Heidelberger (1942–2015), deutscher evangelischer Pfarrer und Politiker (SPD)

Weiteres
 Heidelberger Appell (Urheberrecht 2009)
 Heidelberger Appell (Weltklimarat 1992)
 Heidelberger Brauerei
 Heidelberger Disputation (Theologisches Streitgespräch 1518)
 Heidelberger Druckmaschinen
 Heidelberger Katechismus (Evangelische Glaubensschrift 1563)
 Heidelberger Manifest (Politische Proklamation 1981)
 Heidelberger Programm (SPD-Leitlinie 1925–1959)
 Heidelberger Spieleverlag
 Heidelberger Versammlung (liberaldemokratisches Treffen 1848)
 Heidelberger Schule
 Heidelberger Hütte
 Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Siehe auch:
 Heidelberg (Begriffsklärung)